

Білогорка — присілок, Манський район, Красноярський край
 Білогорка — село, Мокшанський район, Пензенська область